Дукели — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дукели — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Дукели — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.